

Patronyme 

 Charles Snelling (1937-), patineur canadien ;
 Josiah Snelling (1782-1828), militaire américain ;
 Lilian Snelling (1879-1972), botaniste britannique ;
 Sonia Snelling, patineuse canadienne.

Autres 
 (4379) Snelling est un astéroïde.

Toponyme 

 Snelling, census-designated place située en Californie ;
 le fort Snelling est une ancienne fortification du Minnesota.